Il medium (The Medium) – film del 1951 diretto da Gian Carlo Menotti
 Il medium – film del 1980 diretto da Silvio Amadio

Pagine correlate
Medium